Palladino ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Palladino (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Amy Sherman-Palladino (* 1966), US-amerikanische Drehbuchautorin und Produzentin
 Erik Palladino (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicola Palladino (1932–2008), italienischer Schachfunktionär
 Pino Palladino (* 1957), italienisch-britischer Bassist
 Raffaele Palladino (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Tommaso Palladino (* 1946), italienischer Schauspieler
 Tony Palladino († 2014), US-amerikanischer Grafikdesigner und Illustrator

Siehe auch:
 Paladino